Die Serie B 1932/33 war die 4. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Meister dieser Klasse wurde der Erstligaabsteiger AS Livorno, der zusammen mit Brescia Calcio in die Serie A 1933/34 aufstieg.

Saison 1932/33

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Siehe auch 

 Serie A 1932/33

Weblinks 

 Italy 1932/33

1932
Fußballsaison 1932/33